Триано́нский ми́рный догово́р был заключён между странами-победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (как одной из стран-правопреемниц Австро-Венгрии). Подписан 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце Версаля. Вступил в силу 26 июля 1921 года.

Со стороны «главных союзных и объединившихся держав» договор подписали США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также Бельгия, Греция, Китай, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Куба, Никарагуа, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сиам (Таиланд) и Чехословакия. Мирное соглашение являлось составной частью Версальской системы послевоенного урегулирования, как и Версальский мирный договор, Сен-Жерменский договор, Нейиский договор и не вступивший в силу Севрский договор.

Предыстория заключения 
Австро-Венгрия стала одной из стран-виновников Первой Мировой войны. Она объявила войну Сербии 28 июля 1914 года. Поводом для объявления войны было убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги в Сараево, которое совершил сербский националист Гаврило Принцип — 18-летний студент, являвшийся членом общественной организации «Млада Босна». Локальный австро-венгерский конфликт практически стал катализатором общеевропейской войны. Страны Антанты поддержали Сербию. Австрию поддержала Германская империя.

Война сложилась для Австро-Венгрии в целом неудачно. На Балканах она не смогла быстро сломить сопротивление сербской армии, и только осенью 1915 г. благодаря вступлению в войну Болгарии Сербия была разгромлена. На Восточном фронте австрийцы потерпели серьезное поражение от русских в Галицкой битве. Только с помощью немецкой армии австрийцы вернули Галицию. Италия как член Тройственного союза изменила своим союзникам и 23 мая 1915 года объявила войну Австро-Венгрии. Лишь благодаря помощи немцев итальянцы были разбиты при Капоретто в 1917 году.

9 декабря 1917 г. в Брест-Литовске открылись переговоры о перемирии между Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Османской империей. Через три месяца был подписан Брест-Литовский мирный договор.

Более позднее подписание мирного договора стран Антанты с Венгрией, чем с Германией и Австрией, было связано со сложной внешне- и внутриполитической обстановкой в стране, приведшей к углублению революционного процесса и иностранной интервенции.

Когда осенью 1918 года произошёл распад Австро-Венгерской империи, в Венгрии в результате Революции астр была провозглашена республика. Хотя Австро-Венгрия подписала 3 ноября 1918 на вилле Джусти, рядом с Падуей, капитуляцию и перемирие с Антантой, — Венгрия к тому времени уже объявила о своём выходе из её состава. Поэтому многие считали необходимым и выгодным заключить новое перемирие. В итоге новое демократическое правительство графа Михая Каройи 13 ноября 1918 года заключило в Белграде новое перемирие с Антантой от имени Венгерской республики. Однако возглавлявший делегацию Антанты командующий союзными войсками на Балканах французский маршал Луи Франше д´Эспере, против ожидания, навязал Венгрии гораздо более жёсткие условия, чем то предусматривалось Падуанским пактом.

При этом молодая республика оказалась в условиях экономической блокады и военно-политического давления, снять которые Антанта обещала только после подписания мирного договора. В ноябре 1918 года Каройи существенно сократил численность вооружённых сил страны, и в итоге войска Чехословакии, Румынии и Югославии в течение всей зимы 1918—1919 годов проводили успешные военные операции, расширяя свою территорию за счёт Венгрии. 21 февраля 1919 года специальная комиссия во главе с французским представителем Андре Тардьё на мирной конференции в Париже предложила «совету десяти» отвести противостоящие венгерские и румынские войска по всей линии их соприкосновения, а в образовавшуюся нейтральную зону (размеры которой планировалось максимально увеличить, включив в неё всю Карпатскую Русь) ввести войска Франции, Великобритании, Италии и США.

Когда 20 марта 1919 года Франция направила Венгрии ультимативную ноту полковника Фернана Викса, в которой требовала признания Венгрией своих новых границ по линии расположения венгерских войск на момент составления ноты, Каройи, понимая, что это означает утрату значительных территорий, подал в отставку с поста президента, передав власть (а, следовательно, и необходимость решения этой сложной проблемы) социал-демократам. Те, объединившись с коммунистами, образовали новое коалиционное правительство под формальным руководством Шандора Гарбаи (и фактическим — Белы Куна) и провозгласили 21 марта Венгерскую Советскую Республику.

Бела Кун пытался заключить мирное соглашение с Антантой и даже встречался в Будапеште с будущим премьером Южно-Африканского союза генералом Яном Смэтсом, однако Англия и Франция не отреагировали на эти переговоры. По большому счёту, Советская Венгрия не рассчитывала на смягчение условий стран-победителей, уповая на поддержку большевистской России и мировую социалистическую революцию. Державы Антанты же стремились усугубить положение Советской Венгрии, установив полную блокаду страны, а затем начали прямую военную интервенцию, вооружив и снабдив своими военными кадрами армии Румынии и Чехословакии. Венгерская Красная армия на первых порах держала оборону и даже перешла в контрнаступление, провозгласив Словацкую Советскую Республику в южной и восточной частях Словакии.

После того, как венгерскими «красными» была одержана победа над войсками Чехословакии, Президент США Вудро Вильсон был вынужден направить правительству Венгрии приглашение в Париж на переговоры по установлению границ Венгрии. Правительство ВСР получило также ультиматум Клемансо, в котором французский премьер-министр требовал отозвать венгерскую Красную армию из Словакии и отвести её за установленную перемирием 3 ноября демаркационную линию, взамен обещая прекратить румынскую интервенцию.

Хотя социалистическое руководство Венгрии приняло эти условия, страны Антанты не только не допустили его к мирному урегулированию, но и не выполнили своих обязательств, продолжая вооружённое наступление против ВСР, закончившееся падением советской власти в Венгрии. Только после этого Антанта согласилась начать в Версале официальные переговоры о заключении мирного договора — хотя на деле вопрос о границах Венгрии был решён Верховным советом Антанты ещё в мае-июне 1919 года.

Переговоры в Версале и подписание договора 

Пришедшие к власти на волне венгерские контрреволюционные и антикоммунистические «белые» во главе с контр-адмиралом Миклошем Хорти, принявшим титул регента в «монархии без монарха», были более приемлемы для держав Антанты, однако условия мирных переговоров выгоднее для Венгрии отнюдь не стали. Среди разработчиков мирного договора с Венгрией был известный чешский политик и дипломат Эдвард Бенеш, позднее президент Чехословакии, который настаивал на жёстких требованиях к официальному Будапешту, полагая, что в развязывании Первой мировой войны он повинен даже больше, чем Вена. А Франция была заинтересована в укреплении, в том числе посредством получения больших территорий, окружающих Венгрию государств для её сдерживания и предотвращения воссоздания монархии Габсбургов — это вылилось в создание антивенгерского альянса Чехословакии, Румынии и Югославии, известного как «Малая Антанта».

В Париж на переговоры венгерская делегация во главе с графом Альбертом Аппоньи, включавшая семь официальных уполномоченных (среди которых были Пал Телеки, Иштван Бетлен и Шандор Попович) прибыла 7 января 1920 года. 15 января 1920 года венгерским представителям был вручён проект мирного договора. Вопреки протестам венгерской делегации, державы Антанты соглашались лишь на мелкие уступки и второстепенные поправки. Так, в вопросе о численности вооружённых сил Венгрии они допустили лишь смягчение формулировок относительно количества жандармерии и полиции, причём только в случае, «если Контрольная комиссия… сочла бы, что оно недостаточно» (ст. 107) — эта же оговорка была сделана насчёт возможности производить вооружение более чем на одном заводе (ст. 115). Выражения «Венгерская республика» и «венгерское республиканское правительство» из первоначального проекта договора по требованию венгерской делегации заменили на «Венгрия» и «национальное венгерское правительство», поскольку 1 марта 1920 года в Венгрии была провозглашена реставрация монархии. Единственной поправкой по существу стало увеличение предельного размера венгерского военного флота на Дунае (ст. 120 и 122), и то незначительное. Не имея возможности добиться изменения основных условий мирного договора, делегация Аппоньи в конце марта 1920 года вернулась домой.

8 марта 1920 года Совет министров иностранных дел в Лондоне в последний раз обращался к обсуждению вопроса границ Венгрии: британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж допускал ревизию предыдущих условий, однако французский дипломат Филипп Бертело решительно отверг возможность подобного пересмотра. Тем не менее, премьер-министр Франции Александр Мильеран, новый председатель Парижской мирной конференции, вручивший текст окончательных условий мирного договора венгерской делегации 6 мая 1920 года, сопроводил его приложением — собственным письмом, в котором утверждал, что положения договора касательно границ ещё могут быть пересмотрены в будущем. Это создало у венгерских дипломатов иллюзию «временного» характера Трианонского договора, побудив всё же подписать его, но также питало впоследствии венгерский ревизионизм и реваншизм. Руководитель парламентской фракции СФИО Леон Блюм утверждал, что ценой вопроса способствования Мильерана венгерским требованиям стала бы передача Венгерских государственных железных дорог под контроль французского инвестиционного фонда.

Новая венгерская делегация хортистского правительства Шимоньи-Шемадама, возглавляемая министром труда Агоштом Бенардом и чрезвычайным послом и государственным секретарём Альфредом Драше-Лазаром, подписала Трианонский договор с представителями стран-победительниц 4 июня 1920 года в 16:32 по центральноевропейскому времени.

Трианонский мирный договор был ратифицирован регентом Хорти 15 ноября 1920 года и вступил в силу после его ратификации «главными державами» 26 июля 1921 года. США, отказавшись ратифицировать Трианонский договор, 29 августа 1921 года подписали с Венгрией сепаратный договор, одобренный Сенатом США в октябре 1921 года.

Некоторые территориальные вопросы оставались не до конца урегулированными на протяжении 1920—1921 годов: так, в занятом сербскими войсками городе Печ художник Петар Добрович провозгласил Сербско-Венгерскую Республику Баранья-Байя социалистического толка, просуществовавшую чуть более недели.

Условия договора 

Трианонский мирный договор был составлен по образцу Сен-Жерменского мирного договора 1919 года с Австрией (некоторые разделы почти дословно совпадали). Он состоял из 364 статей, разбитых на 14 частей, протокола и декларации. Части I и XIII Трианонского мирного договора, подобно аналогичным частям прочих Парижских договоров, содержали устав Лиги Наций (ч. I) и постановления касательно международного регулирования вопросов труда (ч. XIII).

Часть II договора (ст. 27-35) содержала описание границ Венгрии с соседними странами. Она юридически оформляла положение, фактически сложившееся в бассейне Дуная после войны. В результате была зафиксирована потеря Венгрией значительных территорий:
 Трансильвания и восточная часть Баната были присоединены к Румынии;
 Хорватия, Бачка и западная часть Баната вошли в состав Королевства Югославии;
 часть Мармароша, часть Угочи, часть Комарма, часть Нограда, часть Берега, Унг и Нитра (то есть Словакия и Карпатская Русь) вошли в состав Чехословакии;
 Бургенланд был передан Австрии. Однако официальное объединение Бургенланда с Австрией 28 августа 1921 года вызвало кризис: фактически занятие региона австрийской полицией и пограничниками было остановлено в тот же день венгерскими снайперами при военной поддержке Венгрии. С помощью итальянского дипломатического посредничества кризис был разрешён осенью 1921 года. С 14 по 16 декабря проходил референдум, на котором в части территорий Бургенланда с преобладающим венгерским населением, включая столицу Шопрон (Эденбург), большинство высказалось за присоединение к Венгрии.
 Венгрия также отказывалась от всяких прав на порт Фиуме.

Часть III договора (ст. 36-78) — политические положения, в которых Венгрия отказывалась «от всяких прав и правооснований… на территории бывшей австро-венгерской монархии», отошедшие к Италии, Югославии, Румынии, Чехословакии и Австрии, попутно признавая независимость новых стран — Югославии и Чехословакии. Венгерское правительство обязывалось предоставить всем жителям Венгрии «полную и совершенную защиту их жизни и свободы без различия происхождения, национальности, языка, расы или религии», уравнять всех венгерских граждан «перед законом и в пользовании гражданскими и политическими правами». Венгрия также обязывалась уважать «независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи к 1 августа 1914 года», и признать отмену Брест-Литовского мирного договора 1918 года (ст. 72), а за (небольшевистской) Россией резервировалось право на получение с Венгрии всяких реституций и репараций.

Часть IV договора (ст. 79-101), аналогичная соответствующей части Версальского договора, обязывала Венгрию отказаться «от всех каких-либо прав, правооснований или привилегий на все территории вне Европы, которые могли бы принадлежать бывшей австро-венгерской монархии или её союзникам».

Часть V договора — «Военные, морские и воздушные положения» (ст. 102—143) регламентировала предельную численность венгерской армии, включая офицеров и нестроевые части. Она ограничивалась 35 тысячами солдат, и должна была быть наёмной, без авиации, танков и тяжёлой артиллерии. Согласно ст. 118 запрещался «ввоз в Венгрию оружия, снаряжения и военного материала всякого рода». Венгерский флот, поскольку страна лишалась выхода к морю, упразднялся; бывший австро-венгерский флот подлежал передаче союзникам или уничтожению (ст. 120—126).

Часть VI (ст. 144—156) о военнопленных и могилах погибших солдат и моряков, часть VII (ст. 157—160) о санкциях по отношению к военным преступникам, часть VIII (ст. 161—179) о репарациях, часть IX (ст. 180—199) о финансовых положениях и часть X (ст. 200—259) об экономических положениях совпадали с аналогичными частями договора с Австрией.

Часть XI (ст. 260—267) относилась к вопросам воздухоплавания. Как и в остальных послевоенных договорах, в ней была статья, предоставлявшая самолётам «союзных и объединившихся держав» полную свободу «полётов и спуска на территории Венгрии».

Часть XII (ст. 268—314) касалась портов, водного и железнодорожного сообщения, включая положения по Дунаю, в целом повторяя Сен-Жерменский договор.

Часть XIV (ст. 356—364) — «различные положения» — обязывала Венгрию признать различные договоры, заключённые «союзными и объединившимися державами».

Последствия 

Трианонский договор, в результате которого Венгрия лишилась 72 % территории и 64 % населения (в том числе 3 миллионов этнических венгров), выхода к морю и флота, 88 % лесных ресурсов, 83 % производства чугуна и 67 % банковско-кредитной системы, был воспринят в Словакии и Румынии как восстановление справедливости, а в самой Венгрии — как национальная трагедия. Популярность получили лозунги «Нет, нет, никогда!» (Nem, nem, soha!) и «Верните всё!» (Mindent vissza!).

Реваншизм и венгерский ирредентизм, стремление к воссозданию «Великой Венгрии», стали одними из основных черт межвоенной диктатуры Миклоша Хорти. По случаю заключения договора в стране был объявлен национальный траур, все официальные флаги приспущены вплоть до 1938 года. В школах ученики каждый день перед уроками читали молитву о воссоединении Родины. В разных местах страны были воздвигнуты «Трианонские памятники», оплакивающие расчленённую Венгрию. Ультраправые организации воздвигают такие монументы и в наше время, а 4 июня — день «Трианонского позора» — при правом правительстве Виктора Орбана, начиная с 2010 года, отмечается как мемориальный День национального единства.

При активной поддержке нацистской Германии Трианонский договор был пересмотрен в 1938—1940 гг.; были приняты Венские арбитражи, по которым Венгрия вернула себе часть утраченных в 1920 году земель: по Первому Венскому арбитражу — юг Словакии и Закарпатской Украины (последнюю Венгрия окончательно завоевала в марте 1939 года), по Второму — север Трансильвании. В 1941 году в состав Венгрии вошла часть захваченной Германией Югославии (Бачка / Воеводина).

После Второй мировой войны Венские арбитражи были объявлены юридически ничтожными по Парижскому договору 1947 года, и Венгрия в настоящее время вновь существует в границах, определённых Трианонским договором, вдобавок ещё и утратив небольшую территорию к югу от Братиславы в пользу Чехословакии (с 1993 — Словакия). За их пределами остаются значительные национальные венгерские меньшинства (секеи в Румынии, см. Венгерская автономная область, венгры Словакии, Австрии, Воеводины, венгры на Украине — в основном в Закарпатье). Вопрос соотечественников время от времени дискутируется в политике и 1990—2000-х годов — всерьёз или в популистских целях.

См. также 
 Присоединение Трансильвании к Румынии

Литература 
 Мерников А. Г., Спектор А. А. Всемирная история войн. — Минск., 2005.
 Пеганов. А. О. Обсуждение ревизии чехословацко-венгерской границы на страницах венгерской межвоенной публицистики (1918—1939) // Кавказ-Карпаты-Балканы: геополитические, этноконфессиональные и локальные компоненты национального менталитета в XVIII—XX вв. Ставрополь: СКФУ, 2015. С. 79-84.

Ссылки 

 Текст договора
 Zeidler, Miklós: Treaty of Trianon , in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War
 Sharp, Alan: The Paris Peace Conference and its Consequences , in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War
 Map of Europe and Treaty of Trianon  at omniatlas.com

Договоры Первой мировой войны
Мирные договоры XX века
1920 год на Украине
1920 год в Чехословакии
XX век в Хорватии
Международные договоры Бельгии
Международные договоры Венгрии
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Греции
Международные договоры Румынии
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры Италии
Международные договоры Китайской Республики
Международные договоры Кубы
Международные договоры Никарагуа
Международные договоры Польши
Международные договоры Португалии
Международные договоры США
Международные договоры Таиланда
Международные договоры Югославии
Международные договоры Японии
Договоры по алфавиту
Изменение территории Венгрии
Изменение территории Австрии
Изменение территории Румынии
Изменение территории Чехословакии
Изменение территории Югославии
1920 год в политике
Июнь 1920 года
Парижская мирная конференция
События 4 июня